Die Abkürzung FWS steht für:
 Fernwasserversorgung Südthüringen
 Bund der Freien Waldorfschulen
 Freie Wähler in zahlreichen Städten und Gemeinden
 Freie Weinbauern Südtirol
 Fonds für Witwen und Waisen während des Zweiten Weltkriegs in Deutschland
 US-amerikanischen Fish and Wildlife Service
 Flight Warning System in der Luftfahrt
 Flugwetterstation
 FWS Filter- und Wassertechnik, ein Tochterunternehmen der Bauer AG
 Fördergemeinschaft Wärmepumpen Schweiz
 IATA-Code des Fort Worth Spinks Airport
 Frühwarnsystem, um Gefahren frühzeitig zu erkennen
 Frank-Walter Steinmeier, 12. Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland
 Friedrich-Wilhelm-Schule, ein Gymnasium in Eschwege
 Powiat Wschowski in der Woiwodschaft Lebus (Kfz-Kennzeichen)

Die Abkürzung .fws steht für:
 die Dateiendung FileWrangler Data

Abkürzung